ABS steht für:
 Access and Benefit Sharing, ein ökonomischer Mechanismus der Biodiversitätskonvention
 Allgemeinbildende Schule, ein Schultyp
 Amniotisches-Band-Syndrom, angeborene Fehlbildungen von Körperteilen
 Antibiotic Stewardship, eine Herangehensweise an einen rationalen Antibiotikaeinsatz
 Asset-Backed Security, ein forderungsbesichertes Wertpapier
 Ausbaustrecke, bei der Eisenbahn
 Flughafen Abu Simbel, Ägypten (IATA-Code)

Chemie:
 Acrylnitril-Butadien-Styrol, thermoplastischer Kunststoff
 Abscisinsäure, das Phytohormon
 Alkylbenzolsulfonat, eine Gruppe von Tensiden, siehe Sulfonsäuren

Unternehmen:
 abs bonifer, deutsches Unternehmen
 ABS Pumpen, deutsches Unternehmen
 Alternative Bank Schweiz
 Auer Besteck- und Silberwarenwerke, siehe Wellner
 Auto Build-up Services, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Technik:
 Antiblockiersystem, englisch Antilock Braking System, bei Fahrzeugbremsen
 Arch Build System, Paketverwaltung, siehe Arch Linux #Arch Build System (ABS)
Automatic block signaling, ein amerikanisches Betriebsverfahren
Automatische Bremse, englisch Auto-brake-system, automatisches Bremssystem bei Flugzeugen

Organisationen:
 Aktionsbündnis gegen Studiengebühren
 Ausschuss für Betriebssicherheit
 American Bureau of Shipping, eine Klassifikationsgesellschaft für Schiffe und maritime Bauten
 Australian Bureau of Statistics
 Austro-British Society, eingetragener Verein in Wien, siehe Österreichisch-Britische Gesellschaft

Abs. steht für:
 Absender
 Absolutbetrag, siehe Betragsfunktion
 absolutiert, absolute Reinigung eines Lösungsmittels auf 100 % Gehalt, siehe Absolutierung

Abs steht für:
 Abs (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ʿAbs, Stadt im Jemen

abs steht für:
 Ambonese Malay (ISO-639-3-Code), eine der malaiischbasierten Kreolsprachen

Siehe auch:

Abkürzung